Noblesse désigne notamment :
 La noblesse, un ensemble de familles traditionnellement chargées d'assurer des fonctions d'autorité militaire et politiques dans des charges réservées.
 En tauromachie, la noblesse, une qualité d'un taureau de combat.
 Noblesse, une nouvelle de Marcel Aymé (1932).
 Noblesse, un manhwa en ligne écrit par Son Jae Ho et illustré par Lee Gwang Su.